Иван Станков може да се отнася за:

 Иван Станков, по известен като Иван Пашалията (1850 – ?) – български революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет;
 Иван Станков (1921-1944) - партизанин;
 Иван Станков (р. 1948) – български професор, зооинженер и политик;
 Иван Станков (р. 1956) – български литературен историк и преводач на съвременна румънска литература, професор във Великотърновския университет.

Вижте също 
 Станков